De term beloning kan in verschillende betekenissen gebruikt worden, namelijk in economisch of maatschappelijk verband als tegenprestatie of loon, en in psychologisch verband als positieve reinforcer of bekrachtiger in bepaalde experimenten. De termen 'beloning' en 'bekrachtiging' verschillen echter toch in zekere mate. Bekrachtiging is een technische term: iets is een bekrachtiger als die tot een bepaald effect leidt, namelijk toename van gedrag. Een beloning hoeft dat niet te doen. Men kan iemand een beloning geven zonder dat die persoon daar zijn gedrag voor aanpast, of zelfs zonder dat die dat apprecieert.

Tegenprestatie 
Iemand kan beloond worden in de vorm van loon, maar ook op andere materiële of immateriële manieren. Ook vindersloon van een verloren voorwerp is een beloning. Vormen van immateriële beloningen zijn bijvoorbeeld een schouderklopje of een eervolle vermelding, een lintje van de koning en een benoeming tot erelid.

Finders fee 
Finders fee is een Amerikaanse uitdrukking voor een beloning die wordt betaald aan een tussenpersoon in een zakelijke transactie. Een dergelijke compensatie wordt gereguleerd door contractuele afspraken en de wet in de Verenigde Staten.
Het kan ook een gift van een van de partijen zijn omdat die zich moreel verplicht voelt een gedeelte van de winst van de transactie aan de tussenpersoon te geven.

Positieve bekrachtiger 
Een bekrachtiger is een term ontleend aan psychologische experimenten naar conditionering. Een beloning fungeert als positieve bekrachtiger als het gewenst gedrag versterkt.

Zie ook 
 Incentive

Bronvermelding 

Inkomen
Psychologie